Зальцман () — єврейське та німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Аксель Зальцман (нар. 1950) — німецький (НДР) фігурист, який виступав у парному розряді.
 Зальцман Олександр Альбертович (1874—1934) — художник, карикатурист і сценограф; син архітектора Альберта Зальцмана.
 Зальцман Альберт Федорович (1833—1897) — російський архітектор, академік архітектури.
 Зальцман Віталій Фроїмович (нар. 1941) — американський шахіст, міжнародний майстер, тренер.
 Зальцман Ісаак Мойсейович (1905—1988) — радянський організатор виробництва і державний діяч.
 Зальцман Залман Беркович (1913—1941) — радянський живописець і графік.
 Зигмунд Зальцман (також відомий як Фелікс Зальтен; 1869—1945) — австрійський письменник, журналіст, критик.
 Йодок Зальцман (нар. 1995) — австрійський шосейний велогонщик.
 Зальцман Ісаак Мойсейович (1905—1988) — директор Кіровського заводу, нарком танкової промисловості СРСР.
 Карл Зальцман (1847—1923) — німецький художник, педагог.
 Зальцман Павло Якович (1912—1985) — радянський художник і письменник.
 Пніна Зальцман (1922—2006) — ізраїльська піаністка.
 Урс Зальцман (нар. 1954) — швейцарський бобслеїст, бронзовий призер Олімпійських ігор 1984 року.
 Філіп Зальцман (1781—1851) — німецький лікар, ботанік і ентомолог.
 Християн Готфрильд Зальцман (1744—1811) — німецький пастор, педагог і письменник, засновник .
 Шломо Зальцман (1872—1946) — єврейський підприємець, журналіст і громадський діяч, видавець.

Також 
 Зорін Леонід Генріхович (справжнє прізвище «Зальцман»; 1924—2020) — російський письменник, поет і драматург, сценарист.